

Astronomia
 7741 Fedoseev – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Nikolaj Evgrafovič Fedoseev – rivoluzionario russo
 Oleg Fedoseev – triplista e lunghista sovietico
 Vladimir Ivanovič Fedoseev – direttore d'orchestra russo
 Vladimir Vasil'evič Fedoseev – scacchista russo